A Aldeia dos Fagulhos localiza-se na Freguesia da Beselga, concelho de Tomar, e situa-se entre as aldeias de Fungalvaz e Francos.

População
Tem uma população de cerca de 80 pessoas, cuja maioria da população é idosa.

Origens
A Aldeia dos Fagulhos teve a sua origem em meados do ano 1800 A.C, quando um meteorito penetrou na atmosfera terrestre, e despedaçou-se em chamas no local onde hoje se localiza a aldeia. A forma como o meteorito caiu, dando parecenças com fagulhas a cair do céu, selou para sempre o nome da aldeia.

Antiguidades
A Aldeia dos Fagulhos possui uma fonte pública e um antigo lavadouro de roupas.